Бро́нниково — название населённых пунктов.

Россия 
 Бронниково — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Бронниково — село в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Бронниково — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Бронниково — село в Тобольском районе Тюменской области.